Ukas bzw. UKAS  steht für

 Ukas – historisch: Erlass des Zaren oder eines anderen Monarchen, im heutigen Verständnis ein Präsidialdekret
 UKAS – britischer Kalibrierdienst
 eine ehemalige Bezeichnung der Ortschaft Kroatisch Minihof im österreichischen Burgenland

Siehe auch: